DuBridge steht für:

 DuBridge Range, ein nach Lee DuBridge benanntes Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Lee DuBridge (1901–1994), US-amerikanischer Physiker
 (5678) DuBridge, ein Asteroid